Ранги та відзнаки НАТО — поєднання військових відзнак, що використовуються країнами-членами Організації Північноатлантичного договору.

Таблиця рангів використовується для визначення позицій всередині організації.

Визначення 
НАТО використовує «стандартну таблицю рангів» для приведення у відповідність військових звань кожної країни із усіма іншими членами. Категорії рангів були визначені у документі STANAG 2116, формально названому «Коди НАТО для класів військовослужбовців». Існує дві шкали, хоча не всі країни-члени використовують усі позиції у них, а деякі мають більше  одного рангу на одну позицію (наприклад багато сил мають два ранги на позиції OF-1, зазвичай лейтенанти):
 Офіцерські звання
 OF1–OF10 (знизу вгору) використовується для офіцерів.
 Інші звання
 OR1–OR9 (знизу вгору) використовується для інших звань.
 Ворент-офіцери (прапорщики)
 WO1–WO5 (знизу вгору) використовуються для тільки для  Сполучених Штатів; інші країни використовують лише звичайні офіцерські ранги, не мають ворент-офіцерів або ворент-офіцери визначаються як інші звання чи зараховані ранги (наприклад  британської армії закодовано як OR-9).

Порівняння систем звань 
Нумерація в системі в цілому відповідає системі градації військової платні Сполучених Штатів , із заміною E-x на OR-x та W-x на WO-x. Основна відмінність полягає у системі рангів кадрових офіцерів, де система США визначає два ранги на рівні OF-1 (O-1 та O-2), що означає, що усі номери O-x після O-1 є на один рівень вищими за шкалою США ніж вони є за шкалою НАТО (наприклад майор має позицію OF-3 за шкалою НАТО та O-4 за шкалою США).

Критерієм для порівняння звань є командирські посади, що їм відповідають, та їхнє положення в ієрархії військових формувань.

Звання та відзнаки

Сухопутні війська 
 Звання і відзнаки офіцерів сухопутних військ НАТО

Повітряні сили 
 Звання і відзнаки офіцерів повітряних сил НАТО

Військово-морські сили 
 Звання і відзнаки офіцерів військово-морських сил НАТО

Див. також 
 Порівняння військових рангів

Посилання

Джерела 
 
 
 

Військові звання НАТО